Разумовский сельский совет () — входит в состав
Запорожского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Разумовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Разумовка 
 с. Нижняя Хортица

Примечания